

Codici 
 WNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Naukati Bay Seaplane Base di Naukati Bay (Stati Uniti d'America)

Mineralogia 
 Wnc – abbreviazione di winchite

Note